Ziran – concetto del taoismo
 Ziran – villaggio iraniano della regione di Kermanshah
 Ziran – villaggio iraniano del Khorasan meridionale
 Ziran, L'Esaminatore – personaggio dei fumetti Marvel Comics